Matvej Isaakovič Blanter – compositore
 Jaroslav Blanter – fisico